Ignatjew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Ignatjew (1877–1954), russischer, später sowjetischer Diplomat und General
 Ardalion Wassiljewitsch Ignatjew (1930–1998), sowjetischer Leichtathlet
 Boris Petrowitsch Ignatjew (* 1971), russischer Fußballspieler und -(national)trainer
 Dmitri Ignatjew (* 1988), russischer Radsportler
 Iwan Alexandrowitsch Ignatjew (* 1999), russischer Fußballspieler
 Michail Borissowitsch Ignatjew (* 1985), russischer Radsportler
 Nikolai Pawlowitsch Ignatjew (1832–1908), russischer General, Diplomat und Innenminister
 Pawel Nikolajewitsch Ignatjew (1870–1945), russischer Minister für Bildung
 Semjon Denissowitsch Ignatjew (1904–1983), sowjetischer Politiker und Chef des Geheimdienstes NKGB (1951–1953)
 Sergei Michailowitsch Ignatjew (* 1948), russischer Finanz- und Wirtschaftspolitiker
 Wladislaw Wjatscheslawowitsch Ignatjew (* 1987), russischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Ignatieff
 Ignatjewski